Le montagne di Mühlig-Hofmann sono una catena montuosa dell'Antartide facente parte del più grande insieme montuoso chiamato Fimbulheimen. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione si snoda in direzione est-ovest per oltre 100 km tra le montagne di Gjelsvik, a ovest, e le montagne di Orvin, a est, e le sue vette raggiungono i 3.148 m s.l.m. con il monte Jøkulkyrkja.

Storia 
Le montagne di Mühlig-Hofmann sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher, e così battezzate in onore di un direttore di divisione del ministero dell'aviazione del Reich. In seguito esse furono nuovamente esplorate dalla sesta spedizione antartica norvegese, 1956-60, che le mappò ancora più dettagliatamente.

Note

Collegamenti esterni 
 

Mühlig-Hofmann
Mühlig-Hofmann